kritika: az ítéletalkotáshoz vezető ismeretelméleti, filozófiai fogalom
kritika: műalkotást, szellemi terméket értékelő, ismertető publicisztikai vagy esszéműfaj; műbírálat
Kritika: 1963-tól Budapesten megjelenő kritikai, irodalomelméleti és művelődéspolitikai folyóirat